Инулин, (C6H10O5)n — органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы.

Свойства 
Инулин — полифруктозан, который может быть получен в виде аморфного порошка и в виде кристаллов, легко растворимый в горячей воде и трудно в холодной. Молекулярная масса 5000—6000. Имеет сладкий вкус. При гидролизе под действием кислот и фермента инулиназы образует D-фруктозу и небольшое количество глюкозы. Инулин, как и промежуточные продукты его ферментативного расщепления — инулиды, не обладает восстанавливающими свойствами. Молекула инулина — цепочка из 30—35 остатков фруктозы в фуранозной форме.

Нахождение в природе 
Инулин служит запасным углеводом, встречается во многих растениях, главным образом семейства сложноцветных, а также колокольчиковых, лилейных, лобелиевых и фиалковых. В клубнях и корнях георгина, нарцисса, гиацинта, туберозы, одуванчика, цикория и земляной груши (топинамбура), скорцонеры и овсяного корня содержание инулина достигает 10—12 % (до 60 % от содержания сухих веществ). В растениях вместе с инулином почти всегда встречаются родственные углеводы — псевдоинулин, инуленин, левулин, гелиантенин, синистрин и др., дающие, как и инулин, при гидролизе D-фруктозу.

Инулин в растениях

Получение 
Добывают инулин из цикория, из топинамбура и из агавы (агавин).

Применение 

Инулин не переваривается пищеварительными ферментами организма человека и относится к группе пищевых волокон. В связи с этим применяется в медицине в качестве  пребиотика, а также в пищевых подсластителях, производимых различными компаниями для диетического питания. Служит исходным материалом для промышленного получения фруктозы.

Ежедневный прием 8 г инулина в течение года значительно увеличивает массу и плотность костей скелета подростка.

Также, благодаря своей малой массе и отсутствию специфических переносчиков, инулин отлично фильтруется в боуменову капсулу в нефроне, при этом не реабсорбируясь дальше по ходу почечного канальца. Физиологи и врачи используют инулин как индикатор фильтрационной способности почки и почечного кровотока (см. клиренс).

См. также 
 Пребиотики

Примечания 

Полисахариды
Диабетология